Pierre Perrier (1935-), ingénieur français ;
 Pierre Perrier (1984-), acteur français.